Боровое — бывшее село, ныне часть города Воронежа.

История 
Село Боровое основано в XVII веке для охраны подступов к городу Воронежу с восточной стороны. Являлось одним из ближайших к крепости Воронеж сторожевых поселений, созданных вдоль реки Усманки на границе с «Диким полем». В Дозорной книге 1615 года упоминается как крупный населенный пункт, где жили служилые казаки и атаманы.

Военно-служилое население — боровские атаманы — занимало положение, аналогичное беломестным казакам Воронежа. Жители села несли сторожевую службу, владели землей, были освобождены от налогов и городских повинностей.

Застройка села представляла собой протяжённую улицу (ныне улица Степанова), вытянутую вдоль излучины реки Усманки. Выше улицы на склоне размещалась Троицкая церковь. С запада к селу подступал лес.

В 1792—1794 годах на средства местных жителей была построена новая каменная Троицкая церковь сохранением старого придела Введения во храм Пресвятой Богородицы. Точной даты строительства церкви в селе нет, но в «Переписной книге Воронежского уезда» 1646 года указано, что в селе есть церковь: «Село Боровое на реке на Усмони, а в нём церковь во имя животворные Троицы, да в пределе пречистые Богородицы, во дворе поп Афонасей».

Ну рубеже XIX—XX веков Боровское сельское общество насчитывало 329 дворов и 2005 жителей. Они занимались изготовлением крахмала, который поступал на ближнюю к селу станцию Сомово для отправки по железной дороге. К этому времени параллельно реке, обмелевшей и получившей название Усманка, сложилось несколько улиц, которые сходились к старой части села в излучине реки. Здесь перед церковью образовалась площадь.

Церковно-приходская школа 

Недалеко от церкви была выстроена церковно-приходская школа 1-го класса, которая открылась 19 октября 1914 года. Большую часть средств на строительство пожертвовал священник Троицкой церкви отец Николай (Григорьевский). Здание считалось одним из лучших в Воронежской епархии. Кроме классов в нём были комнаты для проживания учащихся и молельня. В 1914 года в школе, предназначенной для обучения 300 детей, насчитывалось 250 учеников.

Здание школы высокое, одноэтажное, кирпичное, П-образное в плане. Обращено к улице западным крылом с парадным входом. Декор носит черты древнерусской культовой архитектуры. Наиболее ярко это выражено на главном западном фасаде, центром которого является развитый на всю высоту постройки портал: на массивные дутые внизу полуколонки с кубоватыми базами и капителями опирается сложная композиция из профилированных тяг, имитирующих форму кокошников с килевидным подвышением. Арочная дверь фронкирована узкими окнами-щелями с архивольтами также килевидного очертания. Здание освещено высокими окнами с лучевой перемычкой и широкими полуналичниками килевидной формы. Во времена советской власти здание использовалось общеобразовательной и вечерней школой. В настоящее время стоит заброшенное.

В 1961 году в Боровом появилась новая школа № 64. В 1965 году школа стала средней общеобразовательной. Первый выпуск средней школы № 64 был в 1967 году.

Культура 
В Боровом имеется дом культуры.

Знаменитые жители села 
Андрей Иванович Шингарёв — земский, общественный, политический и государственный деятель, специалист в области государственного хозяйства и бюджета от либеральной общественности, врач общей практики, публицист.

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
населённые пункты, упразднённые в 2011 году
Исторические части Воронежа
населённые пункты, вошедшие в состав Воронежа